Войник може да се отнася за:

 Войник, член на въоръжена формация;
 Войник, село в Община Старо Нагоричане, Република Македония;
 Войник, село в Община Деспотовац, Сърбия;
 Войник, село в община Дебър, Албания.